Юрий Алексеевич Шолмов (14 августа 1927 — 24 июля 2007) — советский российский дипломат, историк. Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Биография 
Окончил Военный институт иностранных языков Советской Армии (ВИИЯ) (1950). Кандидат исторических наук (1963).
 1950—1954 гг. — преподаватель индонезийского языка в МГУ и Московском институте востоковедения (МИВ).
 1954—1959 гг. — сотрудник посольства СССР в Индонезии.
 1959—1962 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1962—1963 гг. — генеральный консул СССР в Сурабае (Индонезия).
 1963—1967 гг. — сотрудник Международного отдела ЦК КПСС.
 1967—1970 гг. — советник посольства СССР в Индонезии.
 1970—1974 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1974—1979 гг. — советник-посланник посольства СССР в Индонезии.
 1979—1981 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 21 июля 1981—23 декабря 1985 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР на Филиппинах.
 С 1985 г. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР, возглавлял российские делегации в совместных комиссиях по демаркации и делимитации государственной границы с Турцией и Литвой.

Член правления Общества «СССР — Индонезия» с 1958 года.

Семья 
Был женат на Людмиле Ивановне Шолмовой, в девичестве Вовченко.

Сочинения 
 «Советско-индонезийские отношения в 1945—1962 гг.» (1963)
 «Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB, tahun 1946—1949» (1975)
 «Советский Союз — Индонезия (1945—1954)» (1976)
 «Сукарно — политик и личность» (М., 2001, в соавторстве)
 «Россия-Индонезия. Годы сближения и тесного сотрудничества (1945—1965)». — М., 2009. ISBN 5-89282-129-3.

Награды 
 Орден Дружбы народов;
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР.

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 585.

Ссылки 
 Биография в блоге Михаила Цыганова
 Сообщение о смерти на сайте МИД РФ

Выпускники Военного института иностранных языков
Послы СССР на Филиппинах
Консулы СССР в Сурабае